

Bibbia 
 Debora – nutrice di Rebecca
 Debora – profetessa e giudice

Onomastica 
 Debora – nome proprio di persona femminile